Tusker Football Club är en fotbollsklubb från Nairobi, Kenya som grundades 1970. Det är den tredje mest framgångsrika klubben i Kenya med nio kenyianska ligatitlar och tre kenyianska cupvinster. Klubben ägs av East African Breweries och  klubbens namn Tusker, är ett välkänt ölmärke från företaget. Klubben hette fram till 1999 Kenya Breweries, när nuvarande namnet togs. Tusker FC har två hemmaarenor, Moi International Sports Centre och Ruaraka Sports Ground.  

Kända spelare från klubben är bland andra McDonald Mariga som spelade i Helsingborgs IF mellan 2006 och 2008

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 FC Tusker på Facebook
 FC Tusker på Premier League
 FC Tusker på Soccerway
 FC Tusker på Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Kenya
Sportklubbar bildade 1970
Sport i Nairobi